«Воздушные замки», оригинальное название «Прогулки по облакам» () — бразильский телесериал. В России транслировался на канале ОРТ с 3 января по 25 июля 2001 года в утреннее (повтор) и дневное время (новая серия). Последние серии показывались на этом канале в вечернее время, в 18:55.
С 21 июня по 15 октября 2021 года на 8 канале состоялся повторный показ.

Сюжет 
Сериал о жизни трёх сестёр. Старшая — Жулия — успешный журналист, в течение нескольких лет работавшая за границей. Средняя — Элизабет — мечтает выйти замуж за миллионера, а младшая — 18-летняя школьница Сели — мечтает стать монахиней. Их отец, Отавиу Монтана, тяжело болен и вот уже долгое время находится в коме. Когда отцу становится лучше, сестры приезжают в Рио навестить его и обнаруживают, что, придя в себя, Отавиу забыл всё, что с ним было до болезни: он не узнаёт своих дочерей, не помнит о смерти жены. Единственным преданным другом он считает Антониу Сан-Марину, своего сводного брата. А между тем Антониу всю свою жизнь завидовал Отавиу и ненавидел его. Постепенно память возвращается к Отавиу, и жизнь всех героев сериала меняется.

Сериал считается одним из лучших проектов студии «Глобу».

В ролях 
 Марку Нанини — Отавиу Монтана
 Дебора Блок — Жулия Монтана, старшая дочь Отавиу, журналист / Ева Монтана в молодости
 Мариана Шименес — Сели Монтана, младшая дочь Отавиу, послушница
 Вивиан Пажмантер — Элизабет Монтана Рока, средняя дочь Отавиу
 Рената Сорра — Ева Монтана, жена Отавиу / графиня Астрид фон Бранденбург
 Клаудиу Марзу — Антониу Сан-Марину, бизнесмен, названный брат Отавиу
 Сузана Виейра — Гонсала Сан-Марину, жена Антониу
 Марсиу Гарсия — Арналду Сан-Марину, старший сын Антониу
 Кайу Блат — Тьягу Сан-Марину, младший сын Антониу
 Маркус Палмейра — Франсиску (Шику) Мота, журналист
 Отавиу Аугусту — Алекс, друг Отавиу
 Изабела Гарсиа — Онейди, жена Алекса
 Марселу Новаэс — Раул Педрейра, фотограф
 Элена Раналди — Лидия Леблон, врач
 Элиане Джардини — Жанет Мота, сестра Шику, хозяйка школы танцев
 Нисетти Бруну — Жудити Мота, мать Шику и Жанет
 Жулия Леммертц — Лусия-Элена, бывшая жена Шику
 Тауматургу Феррейра — Атила, брачный аферист
 Фелипе Камаргу — Боб Ласерда, PR-менеджер
 Габриела Мартинс — Константинья, дочь Шику и Лусии-Элены
 Фернанда Соуза — Жoaна, дочь Жанет
 Угу Карвана — Вагнер Масиеира, главный редактор
 Милтон Гонсалвеc — Серафим, комиссар
 Тони Торнадо — Тиао «Немец», владелец бара / Бенедито Ассунсон, киллер
 Антониу Абужамра — Алвару Луис Гомес, адвокат Антониу
 Антониу Педру — Жак Делон, журналист
 Отавиу Мюллер — Дино, журналист
 Далтон Виг — Сисеру
 Лусия Вериссиму — Флора, подруга Гонсалы, массажист
 Вирджиния Кавендиш — Патрисия, подруга Гонсалы, жена Алвару
 Ивон Хофман — Зелда, монахиня
 Себастьян Васконселос — Элиу Арантес, адвокат семьи Монтана
 Тонику Перейра — Торкуато, подручный Антониу
 Талма де Фрейтас — Зезе, журналист-стажер

Ссылки 
 Воздушные замки на braziliada.ru
 Воздушные замки на «Memoria globo»

Теленовеллы Бразилии
Телесериалы Бразилии 1999 года
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы на португальском языке